Бяс може да се отнася до:
 Бяс – заразна болест предавана чрез ухапване или слюнка
 Бяс – древноегипетски бог
 Бес – бактрийски сатрап умъртвил своя зет Дарий III, след което бил разчекнат или разпнат след съдебен процес от Александър Велики;
 Бяс – в християнството нечист дух от Сатаната, който вреди на хората.
 Бес – Славянско митично същество
 Бес – древноримска монета
 Порги и Бес – опера на Гершуин

Вижте също 
 Бесове